FDM — бесплатный менеджер закачек.
 FDM — технология 3D-печати.